Билбергията (Billbergia) е тропическо декоративно растение от семейство Бромелиеви. Родом е от Южна Америка (Мексико, Аржентина, Бразилия).

Описание 
Билбергията има тревисти листа и поникващи съцветия. Тя е епифитно растение с многобройни тънки розетки от листа. Листата са кожести, тънки, дълги и заострени, 30 – 70 см дълги, 0,7 – 2,5 см широки, с дребни шипове по края, отгоре са гладки, тъмнозелени, а отдолу са покрити с дребни сивкави люспи. Окраската става розово-бронзова, ако растението се постави на по-осветено място. При много видове всмукателните люспи са навсякъде по листата, често и по съцветието. Цъфти през декември-януари.

Размножава се чрез прикореновите розетки.

Видове

Източници 

Бромелиеви
Флора на Южна Америка